H35 steht für:
 HMS Hunter (H35), ein Zerstörer der H-Klasse der britischen Royal Navy 

H-35 steht für:
 einen französischen Panzer des Zweiten Weltkriegs: siehe Hotchkiss H-35
 einen Segelbootstyp: siehe Artekno H-35

Abkürzung